2 miejscowości w Polsce: 
 Ostre Bardo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol 
 Ostre Bardo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Zobacz także
 Gmina Ostre Bardo – gmina istniejąca w 1945 roku leżąca w okręgu mazurskim, powiecie bartoszyckim